Архиепархия Агры () — архиепархия Римско-Католической церкви c центром в городе Агра, Индия. В митрополию Агры входят епархии Аджмера, Аллабахада, Баррейли, Биджнора, Варанаси, Горакхпура, Джайпура, Джаханси, Лакхнау, Мератха, Удайпура. Кафедральным собором архиепархии Агры является собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

История 
17 мая 1784 года Святой Престол учредил миссию sui iuris Хиндустана, выделив её из апостольского викариата Великих Моголов (сегодня — Архиепархия Бомбея).

В 1820 году в миссию sui iuris Хиндустана вошла территория Тибета и она была переименована в миссию sui iuris Тибета-Хиндустана.

7 февраля 1845 года миссия sui iuris Тибета-Хиндустана передала часть своей территории в пользу возведения нового апостольского викариата Патны (сегодня — Епархия Аллахабада).

В 1846 году миссия sui iuris Тибета-Хиндустана была преобразована в апостольский викариат Агры.

1 сентября 1886 года Римский папа Лев XIII выпустил буллу Humanae salutis, которой преобразовал апостольский виакариат Агры в ранг архиепархии.

В следующие годы архиепархия Агры передала часть своей территории в пользу возведения новых церковных структур:

 июль 1890 года — миссии sui iuris Раджпутана (сегодня — Епархия Аджмера);
 13 сентября 1910 года — архиепархии Симлы (сегодня — Архиепархия Дели);
 12 января 1940 года — епархии Лакхнау;
 20 февраля 1956 года — епархии Мератха.

Ординарии архиепархии 
 епископ Зенобио Бенуччи (1820 — 23.06.1824);
 епископ Антонио Пеццони (27.01.1826 — 1841);
 епископ Джузеппе Антонио Борджи (1841 — 12.06.1849);
 епископ Гаетано Карли (12.06.1849 — 1854);
 епископ Игнацио Персико (8.03.1854 — апрель 1860);
 епископ Ангеликус Беденик (июль 1861 — 2.11.1865);
 архиепископ Михаил Ангелус Джакоби (9.02.1868 — 14.10.1891);
 архиепископ Эммануэль Альфонс ван ден Бош (2.01.1892 — 27.04.1897);
 архиепископ Карло Джузеппе Джентили (27.08.1898 — 6.01.1917);
 архиепископ Анджеле Рафаэле Бернаккиони (7.08.1917 — 21.08.1937);
 архиепископ Эванджелиста Латино Энрико Ванни (21.08.1937 — 21.11.1955);
 архиепископ Доминик Ромуальд Базил Атаиде (29.02.1956 — 26.06.1982);
 архиепископ Чечил ДеСа (11.11.1983 — 16.04.1998);
 архиепископ Винцент Михаэль Кончессао (5.11.1998 — 7.09.2000) — назначен архиепископом Дели;
 архиепископ Освальд Грасиас (7.09.2000 — 14.10.2006) — назначен архиепископом Бомбея;
 архиепископ Альберт Дсоуза (16.02.2007 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3

Ссылки 
 Булла Humanae salutis  
 Информация  

Агра